

Toponyme 
 Trédaniel, commune française située dans le département des Côtes-d'Armor et la région Bretagne ;

Patronymes 
 Christian Trédaniel (1934-2011), médecin non conventionnel français, créateur de la médecine étiopathique; 
 Guy Trédaniel, maison d'édition française.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme